«Distrito de Santa Cruz» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Costa Rica 
 Santa Cruz de León Cortés Castro, en el cantón de León Cortés Castro, provincia de San José.
 Santa Cruz (Costa Rica), en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.
 Santa Cruz (Turrialba), en el cantón de Turrialba provincia de Cartago.

Perú 
 Distrito de Santa Cruz de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto.
 Distrito de Santa Cruz de la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca.
 Distrito de Santa Cruz de la provincia de Huaylas en el departamento de Ancash.
 Distrito de Santa Cruz de la provincia de Palpa en el departamento de Ica.
 Distrito de Santa Cruz de la provincia de Santa Cruz en el departamento de Cajamarca.
 Distrito de Santa Cruz de Andamarca de la provincia de Huaral en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Chuca de la provincia de Santiago de Chuco en el departamento de La Libertad.
 Distrito de Santa Cruz de Cocachacra de la provincia de Huarochirí en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Flores de la provincia de Cañete en el departamento de Lima.
 Distrito de Santa Cruz de Toledo de la provincia de Contumazá en el departamento de Cajamarca.